A Sociedade Recreativa Musical Trafariense é um clube fundado em 8 de maio de 1900, na freguesia da Trafaria, concelho de Almada, em Portugal, por um grupo de trafarienses oriundos das famílias mais antigas e responsáveis, amigos da sua terra e algumas pessoas aqui radicadas, de certo prestígio e influência social, que entendiam que a Trafaria também deveria possuir uma Banda de Música, a exemplo de muitas outras terras do País.

A ideia foi lançada numa taberna propriedade de José Ferreira Cardoso, que, com Pedro Gonçalves Perdição, Joaquim Lourenço, Francisco A. dos Santos, João Silva, José Ribeiro, Manuel Rocha, Domingos Rocha e outros, foram os primeiros da iniciativa, a qual em boa hora frutificou e teve êxito. Com o nome inicial de Sociedade Musical Trafariense, a sua principal finalidade era promover a cultura musical através da Banda de Música, bem como estabelecer convívios sãos entre a população, principalmente através do abrilhantamento das festas populares tradicionais, de carácter religioso ou profano.

Em 23 de Janeiro de 1903, o rei D. Carlos I visitou a Trafaria para proceder à cerimónia da colocação da 1ª. Pedra para a construção do quartel onde se encontra hoje o BISM, que foi anteriormente sede do Regimento de Artilharia de Costa nº. 1. Foi a Fanfarra da Sociedade Musical Trafariense que marcou o ponto alto na brilhante recepção ao monarca. Florêncio José Martins, que encabeçava a Direcção e era das principais figuras que tinham preparado a recepção, aproveitou a ocasião e pediu ao Rei o título de Real para a sua Sociedade, o que foi concedido, passando a denominar-se Real Sociedade Musical Trafariense.

Manteve esse nome até à implantação da República, em 1910. Com o advento do novo regime, e talvez por outras razões, passou o “R” de Real ao de Recreativa, passando a chamar-se Sociedade Recreativa Musical Trafariense, designação que mantém actualmente. Respeitando os objectivos e fins da sua criação, ensino e divulgação da música, mantém-se em funcionamento a Escola e a Banda de Música.

Aproveitando as recentes instalações, alargaram-se as actividades ao Desporto e ao Lazer, com aulas de Artes Marciais e Danças de Salão. Ainda dentro do objectivo principal da fundação, desde o ano lectivo 2003/2004, acolheram-se nas suas instalações a Academia de Música de Almada, Conservatório Regional de Música, com paralelismo pedagógico e autorização definitiva de funcionamento.

A Banda, que iniciou a sua actividade como fanfarra em 1900 – o rei D. Carlos I visitou a Trafaria e a fanfarra marcou o ponto alto na recepção ao monarca – participava em todas as festas da terra, actuando nos concertos dos arraiais, nas procissões e romarias, e também em festas dos arredores. Durante a época balnear, no tempo em que a Trafaria tinha uma das mais frequentadas praias dos arredores de Lisboa, participava no abrilhantamento de festas náuticas e de regatas de vela que então se realizavam. Em meados dos anos 40, a Banda desorganizou-se e quase desapareceu, e, a partir de 1967, um grupo de trafarienses meteu ombros à sua restauração.

A Banda dispõe de um instrumental razoável e é composta por músicos maioritariamente preparados na Escola de Música da Colectividade. Participa em vários concertos anuais, encontros de Bandas, procissões, e outros, tanto na Trafaria como em outras localidades. Jazz, Latino & Rock é o título do trabalho que a Banda (com a participação de alguns músicos convidados) gravou, produziu e editou, em CD e Cassete, no ano de 2003. É dirigida pelo Maestro Carlos Reinaldo dos Santos Antunes Guerreiro.

Trafaria
Sociedades musicais de Portugal
Bandas filarmónicas
Organizações fundadas em 1900